Vinjolo ima više značenja:
 Vinjolo (Kuneo)
 Vinjolo (Đenova)
 Vinjolo (Savona)